Filles de Sant Josep, congregació fundada a Girona per Francesc Xavier Butinyà, en 1875
 Germanes de Sant Josep de Girona, congregació hospitalera fundada a Girona en 1870 per Maria Gay i Tibau